Metcalfe kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Mount Metcalfe,

USA 

 Metcalfe, Mississippi, ort, Washington County, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade USAförgreningar